П'єр Міньяр — французький художник 17 століття.
 Міньяр-Белоручев Костянтин Олександрович — російський і радянський віолончеліст, композитор, заслужений діяч мистецтв Грузинської РСР.

 Міньяр — місто в Росії, районного підпорядкування Ашинського району Челябінської області.
 Міньяр — річка в Челябінській області Росії.